Владимир Марковский:
 Марковский, Владимир Иванович (1913—1986) — советский военный деятель, контр-адмирал.
 Марковский, Владимир Юрьевич (род. 1969) — советский и российский спортсмен (тяжёлая атлетика и пауэрлифтинг), мастер спорта СССР.